Джадсон Дональд «Джад» Бюхлер (; родился 19 июня 1968 года, Сан-Диего, штат Калифорния) — бывший американский профессиональный баскетболист, а ныне ассистент главного тренера клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс».

Карьера игрока 
Играл на позиции лёгкого форварда. Учился в Аризонском университете, в 1990 году был выбран на драфте НБА под 38-м номером командой «Сиэтл Суперсоникс», но не провёл за неё ни одного матча, так как тут же был перепродан в клуб «Нью-Джерси Нетс». Позже выступал за команды «Сан-Антонио Спёрс», «Голден Стэйт Уорриорз», «Чикаго Буллз», «Детройт Пистонс», «Финикс Санз» и «Орландо Мэджик». Всего в НБА провёл 12 сезонов. В сезонах 1995/1996, 1996/1997 и 1997/1998 годов Бюхлер становился чемпионом НБА в составе «Буллз». Всего за карьеру в НБА сыграл 720 игр, в которых набрал 2385 очков (в среднем 3,3 за игру), сделал 1266 подборов, 560 передач, 314 перехватов и 144 блок-шота.

Отыграв один сезон за «Нью-Джерси Нетс», Бюхлер перешёл в команду «Сан-Антонио Спёрс», за которую провёл всего одиннадцать матчей, после чего устроился в «Голден Стэйт Уорриорз», где он набирал в течение сезона в среднем за игру по 6,2 очка, 1,3 передачи и 2,8 подбора. В 1994 году подписал контракт с командой «Чикаго Буллз», когда в ней блистали Майкл Джордан, Скотти Пиппен и Деннис Родман. Здесь он встретился со своим бывшим партнёром по студенческой команде «Аризона Вайлдкэтс» Стивом Керром и обеспечивал «Быкам» необходимое сцепление между атакой и обороной со скамейки запасных. По окончании сезона 1997/1998 годов Бюхлер наряду с лидерами покинул клуб, а после локаута, состоявшегося перед началом следующего сезона подписал соглашение с командой «Детройт Пистонс», в которой отыграл три сезона, набирая в течение сезона в среднем за игру по 5,5 очка, 1,1 передачи и 2,7 подбора. Затем Джад немного поиграл в «Финикс Санз» и «Орландо Мэджик», после чего завершил карьеру в НБА в 2002 году.

Статистика

Статистика в НБА

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com 
 Статистика на сайте NBA.com 

Баскетболисты США
Игроки «Аризона Уайлдкэтс» (баскетбол)
Игроки «Нью-Джерси Нетс»
Игроки «Сан-Антонио Спёрс»
Игроки «Голден Стэйт Уорриорз»
Игроки «Чикаго Буллз»
Игроки «Детройт Пистонс»
Игроки «Финикс Санз»
Игроки «Орландо Мэджик»